Die Open de Nice Côte d’Azur 2014 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis zum 24. Mai 2014 in Nizza stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2014 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Düsseldorf die Düsseldorf Open gespielt, die genau wie die Open de Nice Côte d’Azur zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open de Nice Côte d’Azur 2014 fand am 17. und 18. Mai 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Open de Nice Côte d’Azur 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 44 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Nizza